

Toponymes

Bourgogne-Franche-Comté 
Mesnil-la-Comtesse est une commune française, située dans le département de l'Aube en région Grand Est.

Hauts-de-France 
L’hospice Comtesse (aussi appelé hospice Notre-Dame) est un ancien hospice lillois dont l'essentiel des bâtiments date du .

Nouvelle-Aquitaine 
Le château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, est un domaine viticole de  situé à Pauillac en Gironde.
Villeneuve-la-Comtesse est une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
La Croix-Comtesse est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
Le château de Villeneuve-La-Comtesse est situé au sud du village de Villeneuve-la-Comtesse, en Charente-Maritime.

Divers 
Mini Comtesse est une marque de voiturettes inventée à Villeneuve-la-Comtesse par Émile Boussereau.
Comtesse (Komtess en créole guyanais), un petit sablé un peu sucré, typique de la cuisine guyanaise.

Robert Comtesse

Titres 

 
Sur l'Album de la Comtesse est une chronique de contrepèteries publiée chaque semaine par Le Canard enchaîné.

Voir aussi 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France